

По определенным операторам запуска

Примечания